Ardsley steht für:
 Ardsley Park, Park im Chatham County, Georgia
 Ardsley Park-Chatham Crescent Historic District, Park im Chatham County, Georgia
 Ardsley Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Orte in England:
 Ardsley (South Yorkshire)
 East Ardsley
 West Ardsley

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Ardsley (New York), im Westchester County, New York
 Ardsley (Pennsylvania), im Montgomery County, Pennsylvania
 Ardsley-on-Hudson, im Westchester County, New York